Дембица:

 Дембица — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Дембицкий повят.
 Дембица — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Дембицкий повят, Подкарпатское воеводство.
 Дембица — село в Польше в сельской гмине Рымань, в Западно-Поморском воеводстве, Колобжегский повят.
 Дембица — хоккейный клуб из города Дембица.
 Дембица — узловая железнодорожная станция в городе Дембица.
 Дембица-Восточная — пассажирский остановочный пункт железной дороги в городе Дембица.
 Дембица-Товарная — грузовая железнодорожная станция в городе Дембица.